Ozero Charne kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Vozera Tjornaje, sjö, Brests voblast, 
 Ozero Charne (sjö i Belarus), 
 Ozero Tjarne, sjö, Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar